Ба́биль () — мухафаза в центре Ирака. Названа в честь Вавилона (араб. Бабиль), руины которого располагаются на территории провинции. Площадь — 6 468 км², население — 1 820 700 человек (2011). Административный центр — город Хилла. Другие крупные города — Эль-Мусайиб, Искандария, Махавил, Эль-Касим, Эль-Хашимия, Эль-Мадхатия, Саддат-эль-Хиндия.

Округа 
 Махавил
 Эль-Мусайиб
 Эль-Хашимия
 Эль-Хилла

Примечания 

Провинции Ирака